«Нужные вещи» (также «Самое необходимое», или «Необходимые вещи»; ) — роман американского писателя Стивена Кинга. Действие этого романа, как и многих других произведений Кинга, происходит в вымышленном американском городке Касл-Рок. Вошёл в список бестселлеров по версии Publishers Weekly за 1991 год.

Рассказывая на своём официальном сайте о неоконченном романе «Каннибалы» (), идея которого послужила толчком к написанию романа «Под куполом» (), Кинг назвал «Нужные вещи» социальной комедией. В книге The Complete Stephen King Universe: A Guide to the Worlds of Stephen King дана следующая характеристика романа: «Это и драма, и сатира, критика американского потребительства и алчности, и жизни в маленьком городке вообще».

История создания 
По словам Кинга, он хотел написать роман о 1980-х, так как считал их «весьма забавным» () временем. Он считает, что в те годы жадность, лицемерие, нездоровый образ жизни стали свидетельством того, как «продалось» поколение «любви и мира», и над этим можно было только смеяться, потому что иначе пришлось бы плакать. Он сравнивает десятилетие с «распродажей века» и рассказывает, как однажды ему пришла в голову мысль «превратить восьмидесятые в странный провинциальный магазин „Нужные вещи“ и посмотреть, что из этого выйдет».

Сюжет 
В городе Касл-Рок в штате Мэн приезжий торговец Лиланд Гонт открывает новый антикварный магазин «Нужные вещи». По странной случайности, каждый посетитель находит в магазине Гонта ту вещь, которая ассоциируется у него с приятным воспоминанием или просто подсознательно была необходима для личного счастья. Гонт просит каждого покупателя, благодарного продавцу за приобретение «ценной» вещи, подстроить какую-то каверзу другому жителю города. Гонт владеет некой магией, заставляя людей видеть и ощущать то, чего нет на самом деле, купивший у него вещь, становится одержим ею и никому её не показывает, эта вещь может вызывать у обладателя приятные воспоминания и иллюзии, в действительности же предметы, купленные у Лиланда, невзрачные или вовсе поломанные, но владельцам они видятся совсем другими. Мистер Гонт к тому же тонкий психолог и отличный гипнотизёр, он легко внушает людям, что угодно. Однако это не действует на местного шерифа Алана Пэнгборна. Гонт, опасается и тщательно избегает встречи с ним, видимо чувствуя, что Алана ему не провести.

Задания Гонта приводят к тому, что жители города начинают ненавидеть, угрожать и шантажировать друг друга. Чтобы решать конфликты между клиентами, Гонт продает огнестрельное оружие. Происходят несколько случаев убийств и самоубийств. Полиция расследует преступления, Алан Пэнгборн начинает подозревать загадочного продавца «Нужных вещей». Вспышка насилия в Касл-роке привлекает всеобщее внимание, представители новостных агентств со всего штата съезжаются в город уже в сумерках. Никто не подозревает, что причиной всему «Нужные вещи». Медленно, но верно в городе начинается гражданская война, минируется и взрывается несколько зданий, возникает противостояние между прихожанами католической и баптистской церквей. Начинается буря и дождь, баптисты сходятся с католиками в рукопашном бою, в дело идут даже ножи и пистолеты. Подоспевшая полиция пытается растащить дерущихся, но сама оказывается втянута в свалку.

Гонт настраивает против шерифа его невесту Полли Чалмерс. Поняв, что Гонт манипулирует всеми и ею в том числе, Полли воссоединяется с Пэнгборном. Касл-Рок погружается в хаос. Во время беспорядков из «Нужных вещей» выходит Гонт с саквояжем, из которого доносятся слабые крики душ всех погибших клиентов магазина. Алан понимает, что Гонт — некий демон, чья цель — скупка человеческих душ за бесполезные вещи. Внезапно какая-то сила приходит на помощь шерифу, наделяя его сверхъестественной магией. Он достаёт игрушку своего покойного сына — банку, из которой выскакивает игрушечная змея, а потом открывает её, только теперь выскочившая змея на пару секунд превращается в настоящую и жалит Гонта. Демон роняет саквояж, который Алан тут же подхватывает. Гонт превращается в чудовище, у него появляются острые зубы и когти, он требует у Пэнгборна отдать ему саквояж, но тот отказывается. Тогда Гонт бросается на него, но Алан достаёт из рукава букет бумажных цветов, который использовал для показа фокуса, теперь букет сияет белым ярким светом, его лучи обжигают Гонта и тот останавливается, не в силах подойти. Саквояж лопается, и души вылетают на свободу. Гонт садится в свою машину и уезжает, его «таккер-талисман» превращается в повозку, запряжённую лошадью с горбатым карликом на высоких козлах, а потом в фургон, который взлетает, и вскоре Лиланд Гонт и его адский экипаж уносятся прочь.

Дождь прекращается, а по всему Касл-Року люди приходят в себя, словно очнувшись от сна, драка между католиками и баптистами прекращается, люди с ужасом глядят на полуразрушенный город. Гонт побеждён, но Пэнгборн понимает, что для него самого всё не будет как раньше, ведь он увидел пороки своих друзей, соседей и всех жителей Касл-Рока.

В эпилоге рассказывается что через какое-то время Гонт опять открывает магазин, только уже под названием «Ваши молитвы услышаны» в городе Джанкшен-Сити, в штате Айова.

Персонажи

Главные герои 
 Лиланд Гонт () — таинственный приезжий, открывший в Касл-Роке магазин «Нужные вещи». Главный антагонист романа. Выглядит как высокий, приятной внешности пожилой мужчина, представляется приехавшим из Акрона, штат Огайо. Цвет глаз мистера Гонта каждый человек видит по-своему, но всем его глаза кажутся красивыми. При прикосновении его рук люди испытывают необъяснимые неприятные ощущения. Оказывается, что мистер Гонт является неким демоном, способным заставлять людей видеть и ощущать то, чего нет на самом деле, и являться им в виде слуховой галлюцинации. Цель его торговли на самом деле — покупка человеческих душ за бесполезные вещи. Очень искусный интриган и манипулятор, отличный гипнотизёр, нечеловечески силен. Был изгнан из Касл-Рока шерифом Пэнгборном.
 Алан Пэнгборн  () — шериф округа Касл, избранный на эту должность после смерти предыдущего шерифа Джорджа Баннерманна (убитый бешеным сенбернаром). Хорошо разбирается в людях, имеет развитое логическое мышление и интуицию. Имеет привычку в минуты раздумий показывать «театр теней» на стенах, по-всякому складывая руки, и вообще увлекается разными фокусами. Незадолго до начала повествования его жена и младший сын погибли в автокатастрофе. В первой половине романа состоял в близких отношениях с Полли Чалмерс. Пара распалась по её инициативе в результате проделок мистера Гонта. В конце романа они понимают в чём дело и мирятся, но четких указаний на то, что их отношения возобновятся, нет. Также шериф фигурирует в романе «Темная половина».
 Патрисия (Полли) Чалмерс () — владелица ателье «Мы тут шьём понемножку» (), красивая женщина средних лет. Страдает артритом. В юношескую пору, забеременев от своего ухажёра, покинула родительский дом и отправилась в Сан-Франциско. Там она родила сына Келтона, который, будучи совсем маленьким, погиб во время пожара в доме, случившегося по вине его няни-наркоманки. Замуж так и не вышла; вернувшись в родной город, никому не рассказывала о своём прошлом, даже своему возлюбленному Алану. Купила у Гонта амулет от артрита, который, казалось бы, действует. В результате проделок мистера Гонта получила письмо якобы из Департамента защиты детей Сан-Франциско, которое убедило её, что шериф Пэнгборн тайком от неё интересовался ее прошлым. Ей снится сон, в котором её умершая тётя Эвелин Чалмерс, говорит ей, что она поступила плохо, разыграв Туза и порвав с Аланом. Проснувшись, Полли вспоминает, что в Сан-Франциско она была зарегистрирована как Полли Фриско, а письмо пришло на фамилию Чалмерс, значит оно ложное. В гневе Чалмерс срывает с себя кулон Гонта, который разбивается, и оттуда выползает сидевший там паучок, питавшийся её болью. Паук начинает расти, и вырастает до размера кошки, но Полли забивает его насмерть вантузом. В финале романа она мирится с Пэнгборном.
 Дэнфорд «Бастер» Китон () — председатель городского совета, пятьдесят два года. Женат на Миртл Китон. Высокий полный мужчина с параноидальными симптомами. Вспыльчив, терпеть не может своего прозвища Бастер. Имеет болезненную привязанность к азартным играм. Подозревает всех окружающих в преследовании. Бастер оказывается в нелёгком положении, он взял крупную сумму из городского бюджета и проиграл её на скачках, а в город скоро должна приехать специальная комиссия, которая легко может выявить недостачу. В «Нужных вещах» Бастер покупает настольную игру «Лошадиные скачки». Игра уникальна тем, что миниатюрные лошадки выигрывают скачки всегда по-разному, а Гонт уверяет, что игра способна предсказывать результаты предстоящих скачек. Китон начинает делать ставки на настоящих скачках, и действительно выигрывает благодаря этой настольной игре крупную сумму. Однако позже, Бастер обнаруживает, что по всему его дому расклеены листовки с оскорблениями и обвинениями в воровстве, с подписью одного из помощников шерифа округа Касл — Норриса Риджвика, которого Китон недолюбливает. В действительности листовки расклеила Нетти Кобб, в качестве платы за цветное стекло. Также в гневе Китон убивает свою жену Миртл. После начинает сотрудничать с Гонтом, дабы избавиться от «преследователей», которые ему мерещатся. Погиб, когда получил смертельное ранение от пули Норриса Риджвика и был из милосердия застрелен своим компаньоном Тузом Меррилом.
 Норрис Риджвик () — помощник шерифа, трусливый молодой человек. Враждует с Китоном из-за частого выписывания штрафов последнему. Зная о своей трусости, старается её побороть и к концу романа существенно преуспевает в этом. Риджвику приходит посылка, в которой находилась мышеловка, больно прищемила ему пальцы. Норрис соответственно обвиняет Китона, с которым недавно поругался из-за того, что выписал ему штраф. Но посылку принесла жительница Касл-Рока, по имени Синди Роуз Мартин, которая отрабатывала вазу, купленную в «Нужных вещах». Риджвик покупает у Гонта спиннинг «Базун», копию той, что некогда была у его отца и расплачивается тем, что портит машину Хью Приста, оставив послание как будто бы от Генри Бофорта. К финалу собирается повеситься, так как считает, что не оправдал предназначения полицейского, и Лиланд Гонт помогает ему в этом. В последний момент Норрис понимает, что бедой всему являлся мистер Гонт. Риджвику удаётся спасти себя от удушения, после чего он отправляется к магазину, чтобы убить Гонта.
 Джон «Туз» Мерилл () — городской хулиган, отсидевший несколько лет в Шоушенке и вернувшийся в Касл-Рок. Также Туз пробавлялся торговлей наркотиками и оружием, но недавно задолжал крупную сумму серьёзным людям, отчаянно искал выход из положения. Туз заходит в «Нужные вещи», где Гонт показывает ему книгу, написанную якобы его богатым, ныне покойным, дядюшкой Реджинальдом Мериллом, так указаны места где он спрятал свои деньги. Мерилл покупает книгу, взамен обязуясь выполнить задание: на машине Гонта, Туз должен забрать некий груз и привести его в Касл-Рок. В почти безлюдном трущобном районе города Мерилл находит нужный ему заброшенный гараж, там нечего не оказывается, но внезапно в машине появляются пистолеты, автоматы и взрывчатка. на обратном пути Мерилл замечает, что машина Гонта невидима для полиции и её оборудования и ей похоже не нужен бензин. Вскоре Туз приезжает в Касл-Рок, отдаёт машину Гонту и отправляется искать клад, зарытый своим дядей. На обозначенных местах, находятся записки якобы от Алана Пэнгборна, где написано, что шериф забрал все деньги (их подложила Полли, шантажируемая Гонтом). Так Лиланд настраивает на Алана Туза. Вместе с Бастером закладывал взрывчатку в городе. Был убит Норрисом Риджвиком. Также является антагонистом в ряде других произведений из цикла о Касл-Роке («Тело»).
 Брайан Раск () — мальчик одиннадцати лет, ученик средней школы. Был тайно влюблён в молодую девушку-логопеда Салли Рэтклифф. Увлекался бейсболом, коллекционировал бейсбольные карточки. Стал первым клиентом Лиланда Гонта, купил в «Нужных вещах» карточку с фотографией и автографом знаменитого бейсболиста по имени Сэндфорд «Сэнди» Куфакс. Потом оказалось, что это была фотография заурядного неумелого игрока. По заданию мистера Гонта пачкает простыни Вильмы Ержик и разбивает окна в её доме, что приводит к обострению конфликта между Вильмой и Нетти Кобб и их скорой смерти. Брайан, не выдержав потрясений, застрелился на глазах у своего младшего брата Шона.
 Нетишия Кобб (Netitia Cobb), известная как Нетти () — сотрудница ателье «Мы тут шьём понемножку», запуганная и забитая женщина. Была ранее осуждена за убийство собственного мужа. Освобождена условно-досрочно по рекомендации и под ответственность своей подруги Полли Чалмерс. Проживала по соседству с Вильмой Ержик и испытывала к ней личную неприязнь. У неё происходит очередная ссора с Вильмой, так как пёс Нетти, по кличке Бандит, якобы слишком громко лает. После того как Брайан пачкает простыни Ержик, та начинает подозревать Нетти и угрожает убить ее собаку. Во время выполнения задания Гонта Нетти за покупку цветного стекла, в ее дом пробирается Хью Прист и убивает собаку (также задание Гонта). Шокированная Нетти идет к Вильме, между ними состоялась драка, в которой обе погибают.

Другие персонажи 
 Кора Раск () — мать Брайана и Шона. Страстная поклонница Элвиса Пресли, любит смотреть сериалы, например, «Санта-Барбару». К воспитанию сыновей относится халатно. Сплетница. Когда Кора Раск заходит в «Нужные вещи», она видит фотографию своего кумира — короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, но не решается купить её. Спустя несколько дней раздумий, она возвращается в магазин, но как оказалось фотографию купила ее близкая подруга Майра Эванс, которая также является фанаткой Короля рок-н-ролла. Гонт продает Коре очки, которые принадлежали самому Элвису, она становится ими одержимой, они вызывают у неё видения, в которых она встречается с Элвисом и её уже не волнует происходящее. Вскоре она обнаруживает очки разбитыми. Гонт уверяет её, что это Майра их разбила и даёт ей пистолет. Кора идет к Майре, которая тоже приобрела у Лиланда оружие и они убивают друг друга.
 Миртл Китон () — нелюбимая жена Дэнфорда, увлекается куклами. Дэнфорд убивает ее так как подозревает, что она спит с Риджвиком.
 Вильма Ержик  () — вредная и склочная женщина, получающая удовольствие от склок с другими горожанами. Ненавидит Нетти Кобб из-за её пса Бандита, который, будучи щенком, часто лаял поздними вечерами. На свою голову устраивает открытую травлю Нетти, и в конце концов между ними происходит ножевая схватка, в которой они обе погибают.
 Пит Ержик  () — муж Вильмы, до ужаса боящийся своей жены. Дабы избежать столкновений последней с теми, на кого у неё зуб, тайком от супруги подмешивает ей успокоительное.
 Энди Клаттербак (), он же Клат () — полицейский Касл-Рока.
 Лестер Пратт () — учитель физкультуры в средней школе Касл-Рока, баптист. Вспыльчив, до смерти любит свою девушку, Салли Рэтклифф, и не приемлет какой-либо критики в её адрес; при этом, описывается как человек обычно доброжелательный. Погибает от рук Шейлы Брайхем, получив по голове прикладом ружья во время драки с Джоном Лапуантом.
 Салли Рэтклифф () — молодая девушка, невеста Лестера Пратта, работает логопедом в школе. Набожная баптистка, поэтому не допускает интимных отношений до свадьбы. Отрабатывая купленный в «Нужных вещах» кусок дерева, якобы от Ноева ковчега, который вызывал у нее приятные видения, пробирается в кабинет директора школы Фрэнка Джуитта и взламывает ящик его стола, где хранятся фотографии голых мальчиков, которые Салли разбрасывает по всему кабинету. Потом Рэтклифф оставляет записку и уходит. Обнаружив в машине жениха фальшивое письмо от его бывшей девушки, из которого явствует, что тот до сих пор с ней встречается, порывает с ним. Узнав о смерти Пратта и не вынеся чувства вины по этому поводу, повесилась в своей квартире.
 Фрэнк Джуитт () — директор касл-рокской школы, латентный педофил. Учинил погром в доме своего старинного приятеля Джорджа Нельсона, на которого его натравил мистер Гонт, и едва не убил его. Хотя, в результате стечения обстоятельств, друзья решили помириться, они не успели это сделать, так как погибли при взрыве, подготовленном Китоном и Тузом Мериллом.
 Джордж Т. Нельсон () — преподаватель резьбы по дереву в старших классах. Скрытый гомосексуалист и друг Фрэнка Джуитта, с которым позже поссорился из-за козней Гонта. Погиб при взрыве вместе с Джуиттом.
 Хью Прист () — городской пьяница. Служил в армии, но был осужден в 1977 году за кражу. Поддавшись воспоминаниям о юности в 50-е годы, покупает в «Нужных вещах» лисий хвостик и по заданию мистера Гонта убивает собаку Нетти Кобб. Погибает в результате конфликта с Генри Бофортом.
 Преподобный Уильям Роуз () — баптистский священник, довольно вспыльчив. Некоторые называют его Пароход Вилли. Ненавидит святого отца Брайхема. Также Роуз против того, чтоб католики устраивали благотворительное мероприятие «Ночь в казино», так как это оскорбляет Дом Господень, а также из за того что его отец был азартным игроком, проигравшим все семейные накопления.
 Отец Брайхем () — католический священник, враждующий с Роузом по разным причинам, особенно из-за предстоящей «Ночи в казино», проводимой католиками. Описывается как кривоногий ирландец, начисто лишённый чувства юмора. Первым стал называть Роуза «Пароходиком Вилли».
 Эвелин Чалмерс — тётя Полли Чалмерс, когда-то удостаивалась звания самой старой жительницы Касл-Рока. Умерла ещё до начала романа, тем не менее, может по праву считаться одним из важнейших персонажей романа: Полли неоднократно вспоминает мудрую тётю Эвви, голос которой даёт Полли дельные советы.
 Генри Бофорт () — владелец и управляющий бара «Подвыпивший тигр» (), давно враждует с Хью Пристом. Собирался отомстить Присту за испорченную машину, но в последний момент передумал; тем не менее, погиб от ядовитой пули, выпущенной недругом.
 Ситон Томас () — самый старый из полицейских, отправлялся на разведку в дом Китонов, где нашёл тело Миртл. В финальной сцене подвозит Норриса к «Нужным вещам» и становится одним из свидетелей проявления истинной сущности Гонта.
 Сонни Джакетт () — автомеханик, враждующий с уборщиком Эдди Варбертоном. Владелец автостанции «Суноко».
 Джон Лапонт  () — полицейский. Бывший жених Салли Рэтклифф (она ушла от него к Лестеру). Был жестоко избит Лестером Праттом, из-за того, что тот думал, что Салли вернулась к Джону, но вовремя спасён Шейлой Брайхем.
 Шейла Брайхем () — диспетчер полицейского участка и сестра отца Брайхема. Во время схватки между Лапуантом и Лестером Праттом убила Лестера прикладом ружья. Чуть не была застрелена случайно Норрисом Риджвиком.
 Шон Раск () — младший брат Брайана. После самоубийства брата был отправлен в больницу; от него Пэнгборн узнал, что к происходящему в городе был причастен Лиланд Гонт.
 Мелисса Клаттербак — жена Энди Клаттербака. Ленор Поттер, спутав её со своей соседкой, застрелила её.
 Эдди Варбертон () — ночной уборщик в здании муниципалитета. По заданию Гонта подкидывает Полли письмо от Гонта, состряпанное так, как будто бы оно адресовано Алану Пэнгбону и пришло из детского фонда Департамента Сан-Франциско, в котором «шерифа» уведомляют, что так настойчиво интересоваться прошлой жизнью Патрисии Чалмерс не этично, и просят более не писать по этому поводу. Полли это жутко взбесило и она сообщает Алану по рации, что порывает с ним. Был убит Сонни Джакеттом.
 Майра Эванс () — подруга Коры Раск, как и она, фанатка Элвиса Пресли. Была убита Корой.
 Нан Робертс () — хозяйка закусочной «Перекуси у Нан». Ярая баптистка.
 Ленор Поттер () — жительница Касл-Рока, помешанная на медитациях и здоровье своей ауры, занимается разведением цветов и терпеть не может свою соседку, Стефани Бонсан. Убила по ошибке Мелиссу Клаттербак
 Генри Пейтон () — начальник Оксфордского отделения полиции штата.
 Ленни Партридж () — старейший житель Касл-Рока. Сильно пострадал от рук Хью Приста, который сломал ему ключицу и два ребра и угнал его машину.
 Рэй Ван Аллен () — единственный частнопрактикующий врач Касл-Рока.
 Джо Прайс () — полицейский. Был убит во время перестрелки между полицейскими и Меррилом с Китоном.
 Альберт Гендрон () — дантист. Очень крупный и сильный мужчина. Является активным приверженцем католической веры.
 Дон Хемфилл () — владелец супермаркета «Хемфиллз» в Касл-Роке.
 Рикки Бизонетт () — девятнадцатилетний парень, работающий на автостанции «Суноко». Был застрелен Эдди Варбертоном, перепутавшим его с Сонни Джакеттом.
 Скотт Гарсон () — банкир Касл-Рока, был покалечен при попытке задержать Бастера, тот проехался ему колёсами автомобиля по руке.

Отсылки и аллюзии в романе 
Роман входит в неофициальный цикл произведений Стивена Кинга о Касл-Роке, и в нём много пересечений с другими произведениями об этом городке. Некоторая связь прослеживается и с миром «Тёмной Башни».

В романе есть также аллюзии на произведения других авторов, например, на «Мифы Ктулху» Лавкрафта.

Связи с другими произведениями Кинга 
 «Дом, который растёт на вас» (1993): Один из второстепенных персонажей — Энди Клаттербак, спившийся после смерти своей жены Мелиссы и выгнанный из-за этого из полиции. Причина смерти Мелиссы не упоминается.
 «Мёртвая зона» (1979): В романе «Нужные вещи» упоминается главный герой «Мёртвой зоны» Джон Смит и маньяк-полицейский Френк Додд. Упоминается также вымышленный журнал о паранормальных явлениях Inside View.
 «Куджо» (1981): В романе неоднократно упоминается сам Куджо и его жертвы, в том числе предыдущий шериф Касл-Рока Джордж Баннерман.
 «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» (1982): перед началом романа Туз отсидел в Шоушенке.
 «Тело» (1982): Джон Мерилл по прозвищу Туз в повести «Тело» — вожак молодёжной банды, противостоящей главным героям. В «Нужных вещах» рассказывается о его последних приключениях и смерти.
 «Тёмная половина» (1989): Один из главных героев романа «Нужные вещи» Алан Пэнгборн — второстепенный персонаж «Тёмной половины». Упоминается в обоих романах и судебный медик Рей ван Аллен. В «Нужных вещах» Кинг также рассказывает окончание истории Тэда Бомонта, главного героя «Тёмной половины» — писатель снова стал пить, и его бросила жена.
 «Библиотечная полиция» (1990): В эпилоге романа упоминается окончание истории Сэма и Наоми, главных героев «Библиотечной полиции» — они поженились и уехали из города.
 «Солнечный пёс» (1990): Смерть Папаши Мерилла при странных обстоятельствах, затронутая в прологе романа, описывается также и в «Солнечном псе».
 Фраза в одной из глав: "Это было долгая прогулка..." была взята из другого романа Стивена Кинга, а именно Долгая прогулка.
 В Нужные вещи упоминается машина "Бьюик", которая была взята из романа Почти как «бьюик».

Отсылки к «Мифам Ктулху» 
Фамилия антагониста — Гонт ( — тощий, костлявый, мрачный) — отсылка к существам Night-Gaunt из вселенной Лавкрафта. В романе упоминаются долины Ленга (), откуда Гонт по его словам берёт кокаин, и божество Йог-Сотот.

Издания и переводы 
Впервые был издан в США в 1991 году издательством Viking.

На русском языке роман был дважды издан в 1993 году: в переводе Л. Курляндской как «Нужные вещи» издательством «Тимур» и в переводе Л. А. Гридина, О. В. Беймука, Е. Ю. Харитоновой как «Необходимые вещи» в издательстве «Информационное агентство „Хронос“».
В 1995 году издан как «Необходимые вещи» (перевод агентства «Кэдмен») издательством «Сигма».
В 1997 году под названием «Самое необходимое» в переводе Ф. Сарнова роман был выпущен издательством АСТ, впоследствии этот перевод неоднократно переиздавался.
В 2003 году издательство АСТ выпустило этот роман в переводе А. В. Аракелова и Т. Ю. Покидаевой «Нужные вещи», который также неоднократно переиздавался.

Номинации 
 Stoker, 1992 — лучший роман (novel)
 Locus, 1992 — лучший роман жанра horror/dark fantasy (horror/dark fantasy novel)

Экранизация 
 «Нужные вещи» — американский фильм 1993 года.
 Один из героев романа — шериф Алан Пэнгборн является второстепенным персонажем телесериала «Касл-Рок» (2018). Телесериал является антологией произведений Стивена Кинга.

Примечания

Ссылки 

 Страничка романа на сайте «Стивен Кинг. Королевский Клуб»
 Роман  на сайте Time

Романы Стивена Кинга
Книги издательства «Viking Press»
Романы 1991 года